El Torneig de New Haven 2009, també conegut com a Pilot Pen Tennis 2009, és un esdeveniment de tennis masculí i femení sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 d'agost del 2009 al Cullman-Heyman Tennis Center de New Haven, Connecticut, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009